La patronyme Susskind ou Süskind, d'origine allemande (Süßkind), est porté par plusieurs personnalités.

Charles Susskind, professeur émérite américain, auteur de plusieurs ouvrages sur la relation de la technologie à l'homme, dont le livre Understanding Technology, traduit à l'arabe par Abdelaziz Berhili sous l'intitulé (ثقافة التكنولوجيا).
Leonard Susskind, physicien américain.
Patrick Süskind, écrivain et scénariste allemand, connu pour son roman best-seller Le Parfum.
 La baronne Simone Susskind, (née Weinberger en 1947), femme politique belge bruxelloise francophone.
Walter Susskind, chef d'orchestre tchèque.
, écrivain et journaliste allemand, père de Patrick Süskind.

Homonymie
Homonymie de patronyme